En España se han aprobado las siguientes leyes orgánicas cuyo nombre hace referencia a la protección de la seguridad ciudadana:
 Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, también conocida como Ley Corcuera;
 Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, denominada por sus detractores como ley mordaza.